A Fresh jelentései:

Fresh, 1973-as Sly and the Family Stone-album.
Fresh, magyar énekegyüttes.